Хагвеј има више значења:

 Хагвеј (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хагвеј (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хагвеј (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хагвеј (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хагвеј (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хагвеј (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хагвеј (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хагвеј (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хагвеј (Доминго Аренас), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хагвеј, Хагвеј Гранде (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Хагвеј (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хагвеј (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику